Die Q School 2019/2 war das zweite von drei Qualifikationsturnieren für die Snooker Main Tour. Die Sieger in den vier Gruppen dieses Turniers erhielten die Startberechtigung für die Spielzeiten 2019/20 und 2020/21. Die Spiele fanden unmittelbar im Anschluss an das erste Turnier vom 24. bis zum 29. Mai 2019 im Robin Park Leisure Centre in Wigan statt. 

Wie zuvor waren vier deutsche, zwei österreichische und zwei schweizerische Spieler im Turnier. Lukas Kleckers, der im ersten Turnier eines der vier Finals erreicht hatte, war diesmal in Runde 3 chancenlos gegen Chen Zifan, der in 6 Partien nur 3 Frames abgab und Gruppe 1 souverän gewann. Alexander Ursenbacher scheiterte noch eine Runde früher gegen Riley Parsons, wenn auch knapp mit 3:4. Der Engländer gewann später ebenfalls seine Gruppe. Der junge Österreicher Florian Nüßle hatte eine schwere Auslosung und setzte sich trotzdem gegen die Ex-Profis Kuldesh Johal und Chris Totten durch, bevor er an Louis Heathcote, einem weiteren Gruppensieger, scheiterte. Sein Landsmann Andreas Ploner war der einzige Spieler aus den deutschsprachigen Ländern, der bis in Runde 4 kam, alle anderen Amateure verloren in Runde 1 oder 2.

Chen Zifan hatte die abgelaufene Saison nur auf Platz 102 beendet, konnte aber durch seinen Gruppensieg seine Profizeit um zwei Jahre verlängern. Bereits 2017 hatte er sich erstmals über die Q School qualifiziert. Zwei Jahre Zwangspause musste der Schotte Fraser Patrick einlegen, bevor er für seine Profijahre 5 und 6 wieder auf die Main Tour zurückkehrte. Ähnlich souverän wie Chen setzte er sich in seinem Turnierast durch, lediglich die Partie gegen Andy Hicks war umkämpft. Die anderen beiden Spieler, die die Qualifikation schafften, waren dagegen Tourneulinge. Louis Heathcote war recht problemlos ins Gruppenfinale gekommen, selbst Aditya Mehta schlug er mit 4:2, im Finale gegen Si Jiahui schien er aber kurz vor dem Ziel zu scheitern. 3:0 führte sein Gegner bereits, dann holte der Engländer den Rückstand auf und gewann doch noch im Entscheidungsframe. Riley Parsons beflügelte sein 4:3-Auftaktsieg gegen den in der zu Ende gegangenen Saison noch Main Tour spielenden Alexander Ursenbacher. Die nächsten drei Partien gewann er gegen Amateure, bevor im Gruppenfinale die zweite Herausforderung wartete: Auch Peter Lines hatte gerade erst die Tour verlassen müssen und war einer der erfahrensten Teilnehmer. Trotz 2:3-Rückstand gewann Parsons die Partie noch im Decider.

Ergebnisse 
218 Spieler hatten für das Turnier gemeldet, vier davon waren bereits über Turnier 1 für die Main Tour qualifiziert. Sie traten nicht mehr an und die ihnen zugelosten Gegner standen automatisch in Runde 2. Somit kämpften 214 Spieler um die 4 Qualifikationsplätze, die in diesem Turnier zu vergeben waren. Nach dem offiziellen Turniermodus wurde das Turnier in 6 Runden gespielt, bis die vier Halbfinalisten feststanden. Halbfinale und Finale wurden dann nicht mehr ausgetragen. 180 Spieler traten in Runde 1 gegeneinander an, 38 Spieler waren für Runde 2 gesetzt. Alle Spiele wurden im Best-of-7-Modus gespielt (4 Gewinnframes).

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Ergebnisse in 4 Gruppen dargestellt, die jeweils ein Viertel des Turnierbaums repräsentieren.

Gruppe 1 
Runde 1

|

|}
|}

Gruppe 2 
Runde 1

|

|}
|}

Gruppe 3 
Runde 1

|

|}
|}

Gruppe 4 
Runde 1

|

|}
|}

Century-Breaks 
21 Spieler spielten während des Turniers insgesamt 26 Century Breaks

Quellen 

2019 2
Snookerveranstaltung 2019
Sportveranstaltung in Wigan